Наго́рный переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Нагорный переулок — улица в Гатчине.
 Нагорный переулок — улица в Липецке.
 Нагорный переулок — улица в Томске.
 Нагорный переулок — улица в Хабаровске.

Украина 
 Нагорный переулок — улица в Днепре.

См. также 
 Нагорный бульвар
 Нагорный проезд